Dimitrova kan som auktorsförkortning betyda:

 Bozhana Dimitrova
 Natalia Dimitrova
 V.N. Dimitrova

Robotskapade auktorsförkortningar